Brasil
Federação Paulista de Futebol, órgão máximo do futebol no estado de São Paulo
Federação Paranaense de Futebol, órgão máximo do futebol no estado do Paraná
Federação Pernambucana de Futebol, órgão máximo do futebol no estado de Pernambuco
Federação Paraibana de Futebol, órgão máximo do futebol no estado da Paraíba
Federação Paraense de Futebol, órgão máximo do futebol no estado do Pará

 Portugal
Federação Portuguesa de Futebol, órgão máximo do futebol em Portugal

Desambiguações de siglas
Desambiguações de futebol